Wú (吴), een Chinese achternaam
Wū (巫), een Chinese achternaam
Wū (邬), een Chinese achternaam
Wǔ (伍), een Chinese achternaam
Wǔ (武), een Chinese achternaam
Wǔ (仵), een Chinese achternaam
Wu, de HK-romanisatie van de Chinese achternaam Hu (achternaam)